Heinzenmühle heißen Mühlen und Orte:

 Heinzenmühle (Marktzeuln), ehemalige Mühle in Marktzeuln, Landkreis Lichtenfels, Bayern; heute Wasserkraftwerk
 Heinzenmühle (Pleinfeld), Einöde in der Teilortgemarkung Mischelbach von Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Heinzenmühle (Satteldorf), Mühlenwüstung im Ortsteil Gröningen der Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg